Po hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Po, río de Italia. El valle del río Po se conoce como Llanura Padana.
 Pó, freguesia portuguesa en el municipio de Bombarral.

Química
 Po, símbolo químico del elemento atómico polonio.

Siglas
 P.O., de Partido Obrero (Argentina), partido político.
 P.O., siglas en inglés de Post Office, oficina de Correos.
 P.O., código IATA de la aerolínea Polar Air.
 P.O., siglas en latín del decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica.

Cine y televisión
 Po (personaje de Kung Fu Panda)
 Po''', Personaje de los Teletubbies.